Список млекопитающих, обитающих на территории Нидерландов (западная Европа).

Из 87 указанных в таблице видов 1 находится под критической угрозой, 2 находятся под угрозой исчезновения, 1 является уязвимым, 6 находятся в близком к угрожающему состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Фауна Нидерландов
Списки:Нидерланды